Gai Calvisi Sabí (cònsol 39 aC), cònsol, governador i pretor romà
 Gai Calvisi Sabí (cònsol 4 aC), cònsol el 4 aC
 Gai Calvisi Sabí (cònsol any 26), cònsol romà l'any 26